Еслев (комуна) — адміністративна комуна в Швеції
 Еслев — місто у Швеції, у лені Сконе